Следи списак епизода турске серије 20 минута.

20 минута